Kōl-e Chaqmaqtīn Chaqmaqtīn är en sjö i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Kōl-e Chaqmaqtīn Chaqmaqtīn ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 4,3 kilometer i nord-sydlig riktning, och 8,4 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Kōl-e Chaqmaqtīn Chaqmaqtīn:

 Daryā-ye Bīrgūtā‘ī Jilgah Chelāb (ett vattendrag)
 Daryā-ye Ichkilī Jilgah (ett vattendrag)
 Daryā-ye Irgaylī (ett periodiskt vattendrag)
 Daryā-ye Ūch Jilgah (ett vattendrag)

Trakten runt Kōl-e Chaqmaqtīn Chaqmaqtīn är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Trakten runt Kōl-e Chaqmaqtīn Chaqmaqtīn är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Badakhshan (provins)
Insjöar i Afghanistan större än 10 kvadratkilometer